Chillon est un lieu-dit de la commune de Veytaux dans le canton de Vaud en Suisse. S'y trouve notamment :
 le Château de Chillon, 
 le Fort de Chillon,
 le Viaduc de Chillon,
 la Gare de Veytaux-Chillon.